

Geografia

Oak Hills – CDP dell'Oregon
Oak Hills – CDP della California
Oak Hills – CDP della Pennsylvania